Virunga bezeichnet:

 Virunga-Vulkane, eine Gruppe von Vulkanen im Grenzgebiet zwischen Ruanda, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo
 Nationalpark Virunga, auch Albert-Nationalpark genannt
 Virunga (Film), ein britischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2014